

Рамзен — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Рамзен — громада в кантоні Шаффгаузен